ФК Елфсборг је шведски фудбалски клуб из Буроса који се такмичи у Првој лиги Шведске. Своје утакмице као домаћини играју на Бурос арени, капацитета 16.200 места. Клуб је основан 26. јуна 1904. године.

Трофеји 
 Прва лига: 6
 1936, 1939, 1940, 1961, 2006. и 2012.
 Куп: 2
 2001. и 2003.
 Суперкуп: 1
 2007.

Познати играчи 
  Томас Алстром
  Ове Гран
  Тобијас Линдерот
  Теди Лучић
  Андерс Свенсон
  Матијас Свенсон
  Емир Бајрами
  Самјуел Холмен
  Дени Авдић
  Стефан Ишизаки

Елфсборг у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба

Е